

Personen 
Alfred Gibson (ontdekkingsreiziger) (ca. 1851-1874), Australische ontdekkingsreiziger
Alfred Gibson (violist) (1849-1924), Britse violist
Althea Gibson (1927-2003), Amerikaanse tennisspeelster
Andy Gibson (1913-1961), Amerikaanse jazz-trompettist
Ben Gibson (1993), Britse voetballer
Charles Dana Gibson (1867-1944), Amerikaanse graficus
Christy Gibson (1978), Nederlands-Britse zangeres in Thailand
Danny Gibson (1984), Amerikaanse basketbalspeler
Darron Gibson (1987), Ierse voetballer
Debbie Gibson (1970), Amerikaanse singer-songwriter
Dick Gibson (1918-2010), Britse Formule 1-coureur
Don Gibson (1928-2003), Amerikaanse countryzanger
Dorothy Gibson (1889-1946), Amerikaanse actrice
Duff Gibson (1966), Canadese skeletonracer
Gibby Gibson, personage uit de Amerikaanse televisieserie iCarly
Gibson Brothers, een muziektrio
Guy Gibson (1918-1944), Britse bombardementspiloot
Henry Gibson (1935-2009), Amerikaanse acteur
James Jerome Gibson (1904-1979), Amerikaanse psycholoog
James Gibson (1976), Amerikaanse worstelaar die bekend is onder zijn worstelnaam Jamie Noble
James Gibson (voetballer) (1989), Schotse voetballer
Mel Gibson (1956), Amerikaans-Australische acteur, regisseur en producent
Pat Gibson (1961), Ierse quizzer
Richard Gibson (acteur) (1954), Britse acteur
Richard Gibson (componist) (1953), Canadese componist
Richard Gibson (kunstenaar) (1795-1855), Amerikaanse kunstenaar
Rick Gibson (1961), Canadese golfspeler
Robert Gibson (1946), Amerikaanse ruimtevaarder
Russ Gibson (1939-2008), Amerikaanse honkballer
Steve Gibson (1955), Amerikaanse software engineer
Thomas Gibson (1962), Amerikaanse acteur
Tyrese Gibson (1978), Amerikaanse acteur, rapper en zanger
Virginia Gibson (1928-2013), Amerikaanse actrice
William Gibson (1948), Amerikaanse sciencefictionauteur

Locaties 
Fort Gibson, een Amerikaanse plaats
Gibson (Arkansas), een Amerikaanse plaats
Gibson (Georgia), een Amerikaanse plaats
Gibson (Illinois), een Amerikaanse plaats
Gibson (Iowa), een Amerikaanse plaats
Gibson (North Carolina), een Amerikaanse plaats
Gibson (Tennessee), een Amerikaanse plaats
Gibson (Goldfields-Esperance), een plaats in West-Australië
Gibson County (Indiana), een Amerikaanse county
Gibson County (Tennessee), een Amerikaanse county
Gibsonwoestijn, een woestijn in Australië
Port Gibson, een Amerikaanse plaats

Overige 
Gibson Amphitheatre, een Amerikaans amfitheater
Gibson en Warwickmonument, een oorlogsmonument
Gibson Guitar Corporation, een Amerikaanse fabrikant van gitaren
Paradox van Gibson, economisch verschijnsel